Private Benjamin est le titre original du film américain La Bidasse, réalisé par Howard Zieff en 1980.
 Private Benjamin est une série télévisée américaine créée en 1981.

Homonymie de titre